Trzęsienie ziemi w Kolumbii i Ekwadorze (1979)
 Trzęsienie ziemi w Ekwadorze (1987)
 Trzęsienie ziemi w Ekwadorze (2016)